Wałdowo (Ostróda)
 Wałdowo (Świecie)